Пенинга — озеро на территории Пенингского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 4,7 км², площадь водосборного бассейна — 65,5 км². Располагается на высоте 236,9 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с юго-запада на северо-восток. Водойм состоит из двух плёсов, отделённых друг от друга достаточно узким проливом. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из юго-западной оконечности озера вытекает река Пенинга, которая, протекая озеро Нижнее, впадает в Лексозеро, откуда через реки Сулу и Лендерку воды в итоге попадают в Балтийское море.

В озере расположены три относительно крупных (по масштабам водоёма) острова без названия.

У юго-западной оконечности озера проходит лесовозная дорога, выходящая к посёлку Мотко, находящемуся южнее озера.

Код объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000010694.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Пенинги
Озёра Муезерского района